Angram (Harrogate) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Angram (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)